Епифа́нова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Епифанова, Алла Николаевна (род. 1976) — российская велогонщица.
 Епифанова, Валентина Ивановна (род. 1958) — государственный деятель и учёный.
 Епифанова, Вера Ивановна (1915—2001) — советский учёный в области криогенной техники, профессор, лауреат Сталинской премии СССР.
 Епифанова, Ирина Львовна (род. 1970) — российская рок-певица, актриса.
 Епифанова, Ольга Николаевна (род. 1966) — депутат Государственной Думы.
 Епифанова, Фаина Георгиевна (1907—1988) — советский кинорежиссёр и мультипликатор.